Атака шашки g5 (Игра Сидлина — Семёнова, Игра А.Сидлина — А.Семёнова) — дебют в русских шашках. Табия дебюта возникает после ходов 1.cd4 fg5 2.gh4 (откуда и название).

Второе название — по фамилиям шашистов, внесших значительный вклад в анализ дебюта (Абрам Моисеевич Сидлин и А. Семёнова).

Примеры партий 
Атака шашки g5 (Игра А.Сидлина — А.Семёнова)
Тарасян К. А. — Фёдоров В. А. 1:1 6-й чемпионат мира по русским шашкам по электронной переписке (WCI-6), 2010
1.cd4 fg5 2.gh4 ba5 3.h:f6 g:c3 4.b:d4 hg5  5.ab2 gh4 6.hg3 hg7 7.gf4 gh6 8.bc3 cb6   9.gh2 bc5 10.d:b6 a:c7 11.cd4 ab6 12.fg3 h:f2 13.e:g3 dc5 14.dc3 ef6 15.fe5 hg5 16.e:g7 f:h6 17.gf4 cd6 18.de5 ba5 19.e:c7 b:d6 20.cb2 de7 21.cd4 gh4 22.d:b6 a:c7 23.ed4 ef6 24.dc5 d:b4 25.a:c5 fg5 =

Литература 
 Материков С. Н. Атака шашки g5. Методическое пособие — Киев, 2000 − 39 с — без тиража.
 Сборник партий WCI-6

Ссылки 
 Анализ партии с дебютом «Атака шашки g5»
 http://www.shashist.ru/russsh/my/m5.html Анализ партии с дебютом «Атака шашки g5»

Примечания 

Шашечные дебюты